Здание больницы на улице Щетинкина — двухэтажное здание, расположенное в Железнодорожном районе Новосибирска. Построено в 1928 году. Памятник архитектуры регионального значения.

Здание представляет собой сооружение, выполненное в несвойственном для Новосибирска того периода стиле неоклассицизма.

Описание 
Главный (северный) фасад здания обращён к улице Щетинкина, восточный фасад ориентирован на Советскую улицу.

Декор здания выдержан в неоклассических формах: плоские пилястры в простенках оконных проёмов, глубокая ленточная рустовка первого этажа и полуколонны.

Два асимметричных ризалита декорируют главный фасад: ризалит входной части украшают фиксирующие вход полуколонны и полуциркульная ниша в два этажа, другой ризалит дополняют пилястры, его завершает ступенчатый фронтон с полуциркульным слуховым окном.

Восточный фасад украшен ризалитом со ступенчатым фронтоном и четырьмя прямоугольными пилястрами.

Окна на фасадах завершаются декоративным элементом — рельефной перемычкой с замковым камнем.

Профилированный карниз с сухариками венчает здание.

Двускатная крыша стропильной конструкции завершает Г-образный объём здания.

Фасады здания окрашены в два цвета: рустовка первого этажа и элементы декора имеют белый цвет, тогда как плоскость стен второго этажа выкрашена в жёлтый.

Со стороны улицы Щетинкина находится главный вход в здание, он ведёт в просторный вестибюль, который завершается парадной трёхмаршевой лестницей с кованым решётчатым ограждением. Здание больницы коридорного типа. Пол некоторых помещений выложен сохранившейся керамической плиткой.

Примечания

Ссылки 
 2-этажное здание больницы. Новосибирский краеведческий портал

Здания и сооружения Новосибирска
Больницы Новосибирска
Архитектура неоклассицизма в России
Здания и сооружения, построенные в 1928 году в России